

Ім'я 
 Флоріа́н, Фло́р — латинське чоловіче ім'я, похідне від лат. «квітка» (, род. floris).

Відомі особи з ім'ям Флоріан 
 Флоріан Гайєр (1490—1525)) — німецький лицар і дипломат, один з ватажків Селянської війни в Німеччині, діяв у Швабії.

 Флоріан Заплетал (1884—1969) — чеський публіцист, історик, етнограф, мистецтвознавець, фотограф, дослідник закарпатської української культури.
 Флоріан ван Лорх, Святий Флоріан (бл. 250—304) — католицький святий, покровитель пожежників.
 Флоріан Неуважний (1929—2009) — польський мовознавець, славіст, україніст, перекладач, професор Варшавського університету й Люблінського університету Марії Склодовської-Кюрі, завідувач кафедри україністики.
 Флоріан, Тібор (1919—1990) — угорський шахіст і шаховий композитор.

Прізвище

Відомі особи з прізвищем Флоріан 
 Марк Анній Флоріан (232—276) — римський імператор (червень — вересень 276 року).
 Жан-П'єр Кларі де Флоріан (1755—1794) — французький поет.
  (1873—1941) — мислитель, письменник, видавець, перекладач з французької та англійської мов.
 Фрідріх Карл Флоріан (1894—1975) — партійний діяч НСДАП, гауляйтер Дюссельдорфа (1930—1945).

Географія 
  — муніципалітет у департаменті Сантандер, Колумбія.
  — торгова громада в Австрії, у федеральній землі Штирія.
 Флоріанополіс — місто в Бразилії, столиця штату Санта-Катаріна.
 Флоріанські ворота, (ворота Святого Флоріана) у Кракові — середньовічні ворота з вежею, розміщені в Старому місті Кракова, в кінці вулиці Флоріана, на перетині з вулицею Піарською.

Інше 
 «Флоріан» — кафе, розміщене в центрі Венеції на площі Святого Марка.
  — американська романтична кінодрама 1940 року.

Примітки